Коскольский сельский округ

 Коскольский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.
 Коскольский сельский округ (Карагандинская область) — сельский округ в Карагандинской области.
 Коскольский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.